Los Molinos,  um município na província e comunidade autónoma de Madrid, Espanha.
Los Molinos (Santa Fé), uma comuna no departamento Caseros da província de Santa Fé, Argentina.
Los Molinos (Córdova), uma comuna no departamento Calamuchita da província de Santa Fé, Argentina.
Los Molinos (Califórnia), uma região censo-designada localizada no estado americano da Califórnia, no Condado de Tehama.